

Aviation 
 Le Fouga Magister est un avion à réaction conçu en France au début des années 1950, et initialement destiné à l'entraînement des pilotes militaires.

Biologie 
 Berryteuthis magister est une espèce de calmars, comptant trois sous-espèces.

Histoire 
 Ancien nom : le magister désigne les maîtres d'école de village en France ;
 Sous la Rome antique, un magister est une personne qui a autorité sur d'autres. Voir aussi :
 le magister equitum « maître de cavalerie », chef d'état-major d'un dictateur par qui il était nommé,
 le magister militum « maître de la milice », officier général de l'armée romaine durant l'Antiquité tardive.

Patronyme 
 Sandro Magister est un journaliste et vaticaniste italien.

Autres 
 Dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, le Magister est le sorcier champion de la déesse Mystra (déesse de la Magie). Le titre s'obtient en vainquant le précédent propriétaire. 
 Dans la série de jeux Fire Emblem, un magister est un objet pouvant faire évoluer une classe normale vers une classe avancée.  
 C'est aussi le maitre des cruels sangraves dans les séries de Tara Duncan.